Лига Европы УЕФА 2022/23 — 52-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 14-й под названием Лига Европы УЕФА.

Финал пройдёт на стадионе «Ференц Пушкаш» в столице Венгрии Будапеште. Первоначально планировалось, что Будапешт примет финальный матч Лиги Европы УЕФА 2021/22, однако из-за пандемии COVID-19 в распределение мест проведения финалов были внесены изменения.

Клуб-победитель турнира автоматически попадёт в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2023/24, а также получит право сыграть против победителей Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 в матче за Суперкубок УЕФА 2023.

Рейтинг ассоциаций 
В розыгрыше Лиги Европы 2021/2022 годов участвовали 58 команд. Количество мест по странам распределялось в соответствии с коэффициентами стран УЕФА на 2021 год, которые учитывают выступление команд в еврокубках с 2016/17 по 2020/21 годы.

Распределение команд по этапам 

В связи с переходом проигравших команд из высшего еврокубка в низший этапы квалификации Лиги Европы синхронизированы с аналогичными в Лиге чемпионов. По этой причине квалификация в групповой этап Лиги Европы начинается с третьего квалификационного раунда, который фактически является для турнира первым.

В связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубках сезона 2022/23 и с тем, что победитель Лиги конференций 2021/22 (Рома) параллельно квалифицировался в Лигу Европы через национальный чемпионат, в системе распределения команд произошли следующие изменения:

 Обладатель кубка ассоциации 7 (Нидерланды) вышел в групповой этап вместо участия в раунде плей-офф. 
 Обладатели кубка ассоциаций 13 (Турция), 14 (Дания) и 15 (Кипр) стартовали с раунда плей-офф вместо третьего квалификационного раунда.
 Обладатели кубка ассоциаций 16 (Сербия) и 17 (Чехия) стартовали с третьего квалификационного раунда вместо аналогичного в Лиге конференций.

Участники 

Примечания

Расписание

Квалификация

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьёвки команды были посеяны в четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде.

Победители групп выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие второе место, — в 1/16 финала. Жеребьёвка группового этапа прошла 26 августа в швейцарском Стамбуле.

 1-я корзина:
  Рома (ЛК) 100.000
  Манчестер Юнайтед 105.000
  Арсенал 80.000
  Лацио 53.000
  Брага 46.000
  Црвена звезда 46.000
  Динамо Киев 44.000
  Олимпиакос 41.000

 2-я корзина:
  Фейеноорд 40.000
  Ренн 33.000
  ПСВ 33.000
  Монако 26.000
  Реал Сосьедад 26.000
  Карабах 25.000
  Мальмё 23.500
  Лудогорец 23.000

 3-я корзина:
  Шериф 22.500
  Реал Бетис 21.000
  Мидтьюлланн 19.000
  Будё-Глимт 17.000
  Ференцварош 15.500
  Унион Берлин 15.042
  Фрайбург 15.042
  Фенербахче 14.500

 4-я корзина:
  Нант 12.016
  ХИК 8.500
  Штурм 7.770
  АЕК Ларнака 7.500
  Омония 7.000
  Цюрих 7.000
  Юнион 6.120
  Трабзонспор 5.500

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка

Раунд плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Комментарии

Примечания 

 
2023
Европейский футбол в сезоне 2022/2023